Hybrid kan syfta på:

 Hybrid (biologi) – en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika 
 Hybrid (golfklubba) – en golfklubba som är en kombinerad järn- och träklubba
 Hybrid (musikgrupp) – ett spanskt extreme metal-band grundat år 2004
 Hybrid (mynt) – ett mynt vars åtsida och frånsida inte hör samman
 Hybridmotor – en motor som kan drivas av flera olika typer av bränsle
 Hybridbil – en typ av bil som använder två eller flera kraftkällor
Laddhybridbil – en hybridbil som även kan laddas från det fasta elnätet 
 Hybridbuss – en buss med två motorer, en förbränningsmotor och en elektrisk motor
 Hybridcykel – en hybrid mellan en mountainbike och en racercykel
 Hybridlok – ett lok som drivs av två olika energislag, se duolok

Se även
 Hybridfordon – flera betydelser
 Grupp (botanik) – en formell systematisk kategori för kulturväxter